Paton (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Paton (motorfiets), een historisch Italiaans motorfietsmerk